A 24 146-os számú mellékút egy körülbelül 4,5 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megyében.

Nyomvonala 
A 24 145-ös útból ágazik ki, annak a 700-as méterszelvénye közelében, Visonta és Halmajugra határán. Első métereitől kezdve ez utóbbi településen halad, Kossuth utca néven. Negyedik kilométere közelében lép át Detkre, ahol a 2418-as útba torkollva ér véget, annak a 2+550-as kilométerszelvénye körül.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,547 kilométer.

Története 
A térségben folytatott lignitbányászat megkezdése előtt teljes hosszában a 3-as főút része lehetett, legalábbis a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1934-ben kiadott 70 846/1934. számú rendelete alapján 1937-ben készült közlekedési térkép rajzából erre lehet következtetni.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

24146